Колонија Алварадо има више значења:

 Колонија Алварадо (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Алварадо, Ел Гаљинеро (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику